Хариковская — название населённых пунктов в России:

 Хариковская — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Хариковская — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.